Bébé Tango est la cinquante-quatrième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1994.

Univers

Synopsis 
Une famille s'en va en vacances avec Tango, leur bébé adopté d'origine brontoxicaine. Pendant ce temps, un livreur d'eau minérale qui n'en a jamais bu une seule goutte de sa vie, zigzague sur la route. Tout cela va se terminer par un drame : Tango est seul survivant. Heureusement pour lui, les Petits Hommes ont assisté à la scène.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1994
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1993